Esparver o rall, art de pesca
 Aus:
 Esparver vulgar (Accipiter nissus)
 Esparver besra (Accipiter virgatus)
 Esparver cendrós (Circus pygargus)
 Esparver cuaforcat (Elanoides forficatus)
 Esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus)
 Esparver de collar (Accipiter cirrocephalus)
 Esparver de Cèlebes (Accipiter nanus)
 Esparver de Cooper
 Esparver de Frances (Accipiter francesiae)
 Esparver de Madagascar (Accipiter madagascariensis)
 Esparver de Nova Bretanya (Accipiter brachyurus)
 Esparver dels Ovambo (Accipiter ovampensis)
 Esparver de les Nicobar (Accipiter butleri)
 Esparver grec (Accipiter brevipes)
 Esparver japonès (Accipiter gularis)
 Esparver shikra (Accipiter badius)